Да́нмор (, , ) — ирландская и шотландская фамилия и топоним.

Фамилия 
  (род. 1923) — новозеландский академик, историк и писатель-драматург.
 Данмор, Хелен (1952–2017) — британская поэтесса и писательница.

Второе имя
  (1799–1878) — австралийский политик.
 

Графы

 Граф Данмор — наследственный титул в системе пэрства Шотландии.
 Джон, 4-й граф (ок. 1730 или 1732 — 1809)
  (1841–1907)
  (1872—1962)

Топоним 
Ирландия
 Данмор — деревня, графство Голуэй.
  — футбольный клуб.
  — пещера, графство Килкенни.

США
  — боро в Пенсильвании.
 
 
 Данмор — озеро в Вермонте.

Прочие страны
  — поселение в Альберте, Канада.

Составные топонимы
 Данмор-Ист — посёлок в Ирландии.
 Данмор-Таун — городок на Багамских Островах.

См. также 
 Война Данмора